

Wydarzenia 

 Europa
 rozpad państwa Samona, rywalizacja 22 jego synów o władzę

Zmarli 
 Samon- Władca Państwa Samona

658